Klattenhoff ist der Familienname folgender Personen:

Diego Klattenhoff (* 1979), kanadischer Schauspieler
Klaus Klattenhoff (* 1943), deutscher Sonderpädagoge